Richard d'Angleterre (-) est un roi des Saxons.
 Richard Cœur de Lion (1157-1199) est un roi d'Angleterre.
 Richard de Cornouailles (1209-1272) est un fils de Jean sans Terre, élu roi des Romains en 1257.
 Richard II (1367-1400) est un roi d'Angleterre.
 Richard de Conisburgh (1376-1415) est un comte de Cambridge, petit-fils d'Édouard III.
 Richard Plantagenêt (1411-1460) est un prétendant au trône d'Angleterre.
 Richard III (1452-1485) est un roi d'Angleterre.